Суво́ровская — станица в Предгорном районе (муниципальном округе) Ставропольского края России.

География 
Расстояние до краевого центра: 110 км.

Расстояние до районного центра: 27 км.

История

XIX век 
Была основана в 1825 году казаками Хопёрского казачьего полка, переселёнными из Ставропольской крепости, на месте выселенного абазинского аула Джантемировых.

В 1835 году переименована в станицу Суворовскую.

В 1832 году Хопёрский казачий полк вошёл в состав вновь образованного Кавказского линейного казачьего войска.

В 1847 году Кавказская область переименована в Ставропольскую губернию. Станица Суворовская Баталпашинского уезда Кубанской области.

В 1860 году станица Суворовская в связи с расформированием Кавказского линейного казачьего войска отошла к вновь образованному Кубанскому казачьему войску.

С момента основания станица служила санитарным пропускником (её поначалу называли Карантинной). Здесь протекают реки Кума, Дарья, Тамлык, Гаркуша. В окрестностях имеются залежи термальных вод.

Кума берёт начало под горой Кум-Баши в Скалистом хребте. Это самая длинная река края. Название её возникло или от тюркского слова «кум» — песок, или от наименования половцев — «кумане», переместившихся сюда с Кубани.

Неподалёку от станицы сохранились остатки укреплённого лагеря, в котором в своё время останавливался А. В. Суворов. Казаки из рассказов стариков хорошо знали о победах генералиссимуса. По желанию станичников 24 июня 1835 года командир Кавказского корпуса генерал-адъютант барон Розен отправил в Санкт-Петербург рапорт с просьбой о переименовании станицы. Высочайшее разрешение было дано. В старинном документе сказано: «Государь Император по всеподданнейшему докладу повелеть изволили: Карантинную станицу Хопёрского казачьего полка, близ которого находится возвышение, называемое „Суворов курган“, получившее название расположения на оном лагере покойного генерал-фельдмаршала Италийского, графа Суворова-Рымникского, назвать Суворовской в память о пребывании сего полководца на Кавказской линии». И с 20 августа 1835 г. станица носит имя великого полководца.

Со временем вокруг Суворовской появилось много хуторов. Казаки служили в конвое Его Императорского Величества. Например, И. Г. Свидин состоял в конвое трёх царей, и на его погонах было три вензеля. За долгую службу суворовца пожаловали в дворяне. Местные казаки охраняли Николая II и царевича Алексея.

Станичники издавна занимались хлебопашеством, скотоводством, садоводством и огородничеством. Здешние овощи и плоды охотно покупали на базарах Армавира и Ставрополя.

В конце XIX века «Суворовская — станица Кубанской обл., Баталпашинского отд. Жит. 6500, церковь, 2 школы, торгово-промышл. зав. 15, фабрик и зав. 2.»

XX век 
В 1902 году на месте сгоревшего деревянного храма казаки построили кирпичный пятиглавый собор в честь иконы Казанской Божьей Матери

Октябрь 1917 г. многое изменил в жизни станицы. Уже в декабре здесь организовалось революционное ядро из фронтовиков. Однако зажиточные казаки не хотели признавать новую власть, многие из них пошли в отряд Шкуро.

Весной 1918 г. сторонники Советской власти объединились в отряд, в котором около пятисот станичников защищали власть народа в боях под Екатеринодаром, затем на территории Кавказских Минеральных Вод, воевали в составе 11-й армии. Командир отряда Михаил Ильин, проявивший себя храбрым воином, твёрдым защитником интересов и власти народа, в разгар гражданской войны на Северном Кавказе был назначен командующим войсками Пятигорского округа, возглавлял боевые действия на Георгиевском участке, затем против отряда Шкуро в районе Бекешевской и Боргустанской. В октябре 1918 г. М. Г. Ильин, ставший одним из известных на Кавказе красных командиров, скончался от смертельной раны, полученной в бою.

После поражения белых в гражданской войне многие суворовцы ушли в отряды «бело-зелёных», некоторые эмигрировали за границу. Оставшиеся белоказаки были отправлены в ссылку в Среднюю Азию.

К середине 20-х гг. было покончено с вылазками остатков «бело-зелёных». В 1925 году в станице были созданы 3 ТОЗа. В 1929 году организовали колхоз им. Сталина. С середины 30-х гг. колхозные поля стали обрабатываться тракторами и техникой созданной в ст. Суворовской МТС. До Великой Отечественной войны население было 22 тыс. человек.

В 1924 году станица Суворовская стала центром Суворовского района, существовавшего в 1924—1928, 1934—1957 годах.

По данным Всесоюзной переписи 1926 года в станице значилось 2297 дворов с 10344 жителями (4784 мужчины и 5560 женщин); среди местного населения преобладали великороссы.

В начале Великой Отечественной войны тысячи станичников были призваны в действующую армию, многие сотни суворовцев стали бойцами и командирами сформированной в Ставрополе 53-й кавалерийской дивизии. Казаки храбро воевали под Москвой, на Брянском и Белорусском фронтах. Тысячи фронтовиков удостоены боевых наград. За форсирование р. Одер и оборону Кюстринского плацдарма Золотой Звездой Героя Советского Союза награждён П. С. Литвиненко. 12 станичников удостоены ордена Славы. В числе героев Великой Отечественной имена храброго разведчика Николая Бербенцова, отмеченного многими боевыми наградами, Ю. Ф. Чинарева — кавалера 3-х орденов Красной Звезды, встретившего войну на западных границах и сражавшегося с фашистами (после выхода из окружения) в партизанском соединении А. П. Сабурова.

В послевоенное время станичники сравнительно быстро возродили общественное хозяйство, справились со многими трудностями, залечили раны войны. К середине 50-х гг. был превзойдён довоенный уровень производства зерна, сельхозпродукции. Достижения колхоза отмечены награждением передо- виков производства — комбайнёр местной МТС А. П. Жуков стал первым в станице Героем Социалистического Труда.

20 июня 1957 года был упразднён Суворовский район с передачей территории Ессентукскому и Минераловодскому районам.

В 60-е гг. местный колхоз «Гигант» развился в многоотраслевое хозяйство, окреп экономически. Он располагал 28 тыс. га земли, имел 200 тракторов, 130 автомашин, крупные животноводческие фермы — МТФ, ОТФ, СТФ, на них работало свыше 500 электромоторов.
В течение десятилетия производство зерна в хозяйстве возросло в 2 раза, намного увеличились поставки государству продукции животноводства. Денежный доход колхоза в 1968 году превысил 5,1 млн руб., оплата труда колхозников возросла (за 10 лет) в 2,5 раза. В станице интенсивно велось культурно-бытовое строительство.

В 1970 году «Гигант» был разделён на 2 хозяйства: колхозы им. Ворошилова и им. Ильина. Они в основном сохранили прежний уровень производства, а по некоторым видам продукции достигли более высоких показателей — с превышением были выполнены задания 8-й пятилетки по зерну, картофелю и шерсти. Успехи колхоза им. Ильина были отмечены в 1984 году награждением орденами его председателя А. С. Шевченко и передовиков производства. Широкую известность приобрёл опытный организатор производства начальник участка И. А. Жуков, удостоенный звания Героя Социалистического Труда.

В период реформ 90-х гг. были изменены статус колхозов и формы хозяйствования, колхозы преобразованы в СПК им. Ворошилова и им. Ильина.

Суворовская — одна из самых крупных и благоустроенных станиц в крае. Многие годы она была центром Суворовского района.

До 16 марта 2020 года станица была административным центром упразднённого Суворовского сельсовета.

Население 

 Гендерный состав
По итогам переписи населения 2010 года проживали 8317 мужчин (47,30 %) и 9268 женщин (52,70 %).

 Национальный состав
По данным переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 55 %, греки — 33 %.

По итогам переписи населения 2010 года проживали следующие национальности (национальности менее 1 %, см. в сноске к строке «Другие»):

Инфраструктура 
 Три дома культуры.
 Библиотека. Открыта 22 ноября 1940 года как Суворовская зональная библиотека.
 Две детских библиотеки.
 Суворовская участковая больница — ул. Советская, 1.
 Ставропольский филиал Российского НИИ проблем мелиорации
 Суворовские купальни (бани — бассейны с минеральной водой)
 Аптека

Образование 
 Детский сад № 3 комбинированного вида
 Детский сад № 13 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического направления развития воспитанников
 Детский сад № 15 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического направления развития воспитанников
 Детский сад № 17 комбинированного вида
 Средняя общеобразовательная школа № 2
 Средняя общеобразовательная школа № 8
 Основная общеобразовательная школа № 20
 Средняя общеобразовательная школа № 24
 Детская музыкальная школа № 1

Экономика 
 МПМК, электросеть, газовый участок, коопзаготкорм, ТКООС, инкубатор, РСУ-4, консервный завод, пищепром, спиртзавод, предприятия «Возрождение», «Суворовский», «Химсад», «Феникс», «Фант», работают 65 индивидуальных частных предприятий.
 Сеть магазинов, служба быта, гостиница.

Русская православная церковь 
 Церковь святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Освящена в 1993 году. Сам же приход храма святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии станицы был создан в 1953 году, но не имел собственного помещения для проведения служб. Службы проводились в частных домах. В 1977 году приходом храма был приобретён молитвенный дом, рядом с которым и был сооружён нынешний храм. Святыни храма: икона Божией Матери «Иверская» и бумажная икона Святителя и чудотворца Николая — оставшиеся от разрушенного Казанского собора.
 Часовня Рождества Христова
 Часовня Успения Божией Матери
 Часовня Святого апостола Фомы. 2001 год
 Часовня Святого великомученика и целителя Пантелеимона
 Часовня Пророка Ильи.

Люди, связанные со станицей 

 Голощапов Алексей Сергеевич, участник Великой Отечественной войны, кавалер ордена Славы I и II степени

Спорт 
 Футбольная команда «Олимп». Участница Первенства Ставропольского края по футболу

Памятники 

 Могила председателя райисполкома Левчищина, погибшего от рук белобандитов
 Братская могила советских воинов, погибших в борьбе с фашистами
 Бюст В. И. Ленина. 1970 год
 Памятник В. И. Ленину. 1970 год
 Памятник Первоцелинникам, открыт в центре станицы в 2020 году. Внутри семиметрового серпа и молота помещен восстановленный трактор «Фордзон-Путиловец».

Кладбище 
В 400 м от жилого дома № 37 по улице Мостовой расположено общественное открытое кладбище площадью 140 тыс. м².

Археология и палеоантропология 
У станицы находится Суворовский курганный могильник эпохи средней бронзы. При раскопках могильника 4200 — 4000 гг.  в Суворовской среди костей прочих животных найдено сравнительно высокое количество останков лошадей — 12 — 52 %. Близ Суворовской обнаружено энеолитическое погребение с отчётливыми признаками проведения хирургической операции по искусственной трепанации черепа человека.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт станицы Суворовская Предгорного района
 

Населённые пункты Предгорного района
Объекты, названные в честь Александра Суворова